Godoy Cruz steht für: 

 Godoy Cruz (Stadt), Ort in Argentinien
 Departamento Godoy Cruz, Verwaltungsbezirk in Argentinien
 Villa Godoy Cruz, Ort in Gran Buenos Aires, Argentinien
 CD Godoy Cruz, argentinischer Fußballverein

Godoy Cruz ist der Familienname folgender Personen:
 Tomás Godoy Cruz (1791–1852), argentinischer Politiker